

Miejscowości i ich części  w Polsce 
 Gąski – przysiółek wsi Kaszyce Wielkie w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Prusice
 Gąski – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo
 Gąski – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska
 Gąski – kolonia w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska
 Gąski – część wsi Juszczyn w woj.  małopolskim, w pow. suskim, w gminie  Maków Podhalański
 Gąski – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ciechanów
 Gąski – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka
 Gąski – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Lelis
 Gąski – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn
 Gąski – kolonia w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Prabuty
 Gąski – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Olecko
 Gąski – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 Gąski – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Mielno
 Gąski – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice

Inne 
 Gąski – przystanek kolejowy w Gąskach

Zobacz też 
 Gąski-Wąsosze